Аурелия Корин Нобельс (род. 7 января 2007 года, Бостон) — бельгийская автогонщица. В настоящее время выступает в Итальянской Формуле-4 за команду Prema Racing. Она является членом Ferrari Driver Academy.

Карьера

Младшие формулы 
Нобельс дебютировала в формульных гонках в Бразильской Формуле-4 в 2022 году за команду TMG Racing. Она закончила сезон 16-ой с 7 очками. Она также участвовала на одном этапе в Испанской Формуле-4. Она участвовала на одном этапе Датской Формулы-4, где набрала 10 очков.

В 2023 году она будет выступать в Итальянской Формуле-4. Она должна была выступать за команду Iron Lynx, но позже сменила команду на Prema Racing.

Формула-1 
В декабре 2022 года она выиграла в категории Senior в программе Girls on Track - Rising Stars, организованной комитетом FIA по женщинам в автоспорте, и получила место в Ferrari Driver Academy.

Примечания 

Автогонщики Бельгии
Автогонщики Бразилии
Пилоты Испанской Формулы-4
Пилоты Итальянской Формулы-4